

Achternaam 
Carlos Diogo (1983), Uruguayaans voetballer
Ivo Diogo (1935), Braziliaans voetballer

Voornaam 
Diogo Amado (1990), Portugees voetballer
Diogo Cão (gestorven ±1486), Portugese ontdekkingsreiziger
Diogo Dalot (1999), Portugees voetballer
Diogo de Couto (±1542-1616), Portugees koloniaal ambtenaar en geschiedschrijver
Diogo de Teive (±1400), Portugees kapitein
Diogo Figueiras (1991), Portugees voetballer
Diogo Gomes (???), Portugees ontdekker
Diogo Pinheiro (1990), Braziliaans voetballer
Diogo Silvestre Bittencourt (1989), Braziliaans voetballer
Diogo Viana (1990), Portugese voetballer
Hans Diogo Reesink (1934), Nederlands bisschop-emeritus

Ortschaft 
Diogo de Vasconcelos, gemeente in Brazilië